Marques da Silva puede hacer referencia a:
 José Marques da Silva, arquitecto portugués;
 Maria José Marques da Silva, arquitecta portuguesa, hija del anterior.